Жера́р Шиварди́ (; 17 апреля 1950, Нарбон) — французский политик, социалист, мэр города Майак. Жерар Шиварди был кандидатом в президенты на выборах 2007 года при поддержке Рабочей партии (Партии трудящихся), на которых получил 0,37 % голосов (123 540) и занял последнее место.

Биография 
Шиварди родился в 1950 году в Нарбонне, женат, имеет двоих детей. С 1970 работал строителем. В 1973—1988 был президентом профсоюза строителей Од. В 1975 вступил в Социалистическую партию, в которой состоял до 2003, когда стал независимым социалистом.

В 2001 был избран мэром города Майак. В 2003 году основал «Национальный комитет за победу голосования „НЕТ“», который выступал против ратификации Европейской конституции на референдуме 2005 года. Сближение с Даниэлем Глюкштейном, секретарём Партии трудящихся, способствовало тому, что она поддержала его кандидатуру на президентских выборах 2007, когда Комитет мэров отказал Шиварди в поддержке. С 2008 года член ЦК Независимой рабочей партии.

Ссылки 
 Статья в Libération
 Официальный сайт Жерара Шиварди

Кандидаты в президенты Франции (2007)
Члены французской Социалистической партии (1969)
Члены Французской Независимой рабочей партии